Шестниково — название населённых пунктов:
 Шестниково — деревня в Боровичском районе Новгородской области.
 Шестниково — деревня в Опочецком районе Псковской области.